James Gow ist der Name folgender Personen:

* James Gow (Philologe) (1854–1923), britischer Philologe und Mathematikhistoriker
 James Gow (Politiker) (1862–1942), neuseeländischer Politiker 
 James Gow (Drehbuchautor) (1907–1952), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 James Gow (Soziologe), britischer Soziologe und Hochschullehrer